Алексей Дмитриевич Букулов (, 8 июня 1920 года, село Валитикау, Грузинская Демократическая Республика — 23 марта 2010 года, Цхинвал, Южная Осетия) — юго-осетинский советский писатель и журналист.

Биография 
Родился 8 июня 1920 года в крестьянской семье в юго-осетинском селе Валитикау. В 1940 году окончил Сталинирский педагогический техникум, после чего был назначен на должность заведующего начальной Чкараульской школы. В этой же школе занимался преподавательской деятельностью. В 1940 году был призван на срочную службу в Красной Армии. Участвовал с первых дней в боевых сражениях Великой Отечественной войне. В 1942 году попал в плен и находился в лагере для военнослужащих на территории Румынии. В 1944 году бежал из лагеря и продолжил воевать в составе Красной Армии. Воевал в Чехословакии при освобождении Братиславы. В апреле 1945 года получил тяжёлое ранение и проходил лечение в госпитале на протяжении года. В 1946 году был демобилизован и возвратился в Южную Осетию.

Работал в различных органах печати. Был корректором в редакции осетинского литературного журнала «Фидиуæг». В 1951 году был арестован по доносу и осуждён на 25 лет лагерей. После пяти лет нахождения в лагере был освобождён из-за заключения. В 1957 году поступил на историко-филологический факультет Юго-Осетинского педагогического института (сегодня — Юго-Осетинский государственный университет), который окончил в 1960 году.

После окончания Юго-Осетинского педагогического института работал в радиокомитете Южной Осетии. С 1967 года работал ответственным секретарём в редакции журнала «Фидиуæг». Позднее находился на должностях главного редактора книжного издательства «Ирыстон», главного редактора радиовещания Южной Осетии и редактора отдела прозы журнала «Фидиуæг».

Во время вооружённого конфликта 1991 года потерял своего сына, который был сожжён в одном из грузинских анклавов. Смерть его сына сильно подкосило его здоровье и он скончался 23 марта 2010 года в Цхинвале.

Творчество 
В 1939 году в сборнике «Æвзартæ» (Ростки) вышел его первый рассказ «Бесойы цин» (Радость Бесо). В 1957 году выпустил свой первый сборник рассказов «Уыцы бонтæ» (Те дни). Наибольшую известность получил после издания романа-трилогии «Хæхты дидинæг» (Горный цветок) и романа-дилогии «Зарæг баззад цæргæйæ» (Песня осталась жить).

Литература 
 Писатели Советской Осетии. [Биобиблиографич. справки], Сталинири, 1957
 Дзугаев Г., Очерк истории осетинской советской литературы, Орджоникидзе, 1967
 Дзуццаты Х., Хуссар Ирыстоны фысджытае, Цхинвал, 1967.
 Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 265—266, ISBN 978-5-7534-1499-01

Ссылки 
 История одного солдата, или «Строки, опаленные войной»
  Юбилею писателя Алексея Букулова в Цхинвале посвятили творческий вечер
 Со дня рождения Гафеза — 100 лет

Осетинские писатели
Писатели Южной Осетии
Выпускники Юго-Осетинского государственного университета
Журналисты Южной Осетии